Mediolanum Forum é um arena esportiva localizado em Milão, Itália.

Arenas da Itália